Mehmet Kalender (Szeged, 1995. január 19. –) török labdarúgó.

Források
 Mehmet Kalender oldala a Transfermarkt.com-on

Török labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Lombard Pápa labdarúgói
Szegediek
1995-ben született személyek
Élő személyek